A Cura (álbum) - da cantora brasileira Cassiane
The Cure (1995), filme (1995) com Annabella Sciorra, traduzido no Brasil como A Cura
A Cura (série de televisão) - exibida pela Rede Globo em 2010

Desambiguações de artes